Хэвок, Хавок ():

Фамилия и псевдонимы 
 Джессика Хэвок (род. 1986) — американский реслер.
 Джун Хэвок (1912—2010) — американская актриса, танцовщица, сценарист и театральный режиссёр, младшая сестра «королевы бурлеска» Джипси Розы Ли.
 Дэйви Хэвок (род. 1975) — американский музыкант, вокалист, создатель и постоянный участник альтернативной рок-группы AFI и электронной группы Blaqk Audio.
 Хэвок (род. 1974) — музыкант, участник дуэта Mobb Deep.
 Хэвок (род. 1974) — одно из ринговых имён реслера Джонни Девайна.

Вымышленные персонажи 
 Хавок (Marvel Comics)
 Хавок (Ultimate Marvel)

Военная техника 
 Douglas A-20 Havoc
 Эскадренные миноносцы типа «Хэвок»

См. также 
 Havok (значения)